FEM1C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 617 амінокислот, а молекулярна маса — 68 673.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки